Název Potôčik má více vodních toků:

 Potôčik (přítok Gortvy) – pravostranný přítok Gortvy na Slovensku v okrese Rimavská Sobota
 Potôčik (přítok Neresnice) – pravostranný přítok Neresnice na Slovensku v okrese Zvolen
 Potôčik (přítok Popradu) – pravostranný přítok Popradu na Slovensku v okrese Poprad
 Potôčik (přítok Slané) – pravostranný přítok Slané na Slovensku v okrese Rožňava